Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu Piątnica, diecezji łomżyńskiej, metropolii białostockiej. Parafię prowadzą księża diecezjalni.

Od 29 czerwca 2013 roku proboszczem parafii jest ks. kan. dr Jan Pieńkosz.

Historia 
Parafia została erygowana w pierwszej połowie XV wieku.

2 maja 2020 roku w kościele parafialnym miała miejsce uroczystość ustanowienia Sanktuarium Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej.

9 lutego 2021 r. dekretem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego kościół parafialny został ustanowiony jednym z 20 kościołów stacyjnych Papieskiego Roku św. Józefa w diecezji łomżyńskiej.

 Kościół parafialny

Obszar parafii 
 XXI wiek 
W 2021 r., w granicach parafii znajdowały się miejscowości:

 Do końca XX wieku
W ciągu wieków, w granicach parafii znajdowały się miejscowości:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis parafii na stronie diecezji łomżyńskiej

Religia w gminie Mały Płock
Parafie pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego
Parafie diecezji łomżyńskiej
Mały Płock